Shohei Otsuki (Fukuchiyama, Kyoto, 26 de maio de 1999) é um futebolista profissional japonês que atua como atacante.

Carreira 
Shohei Otsuki começou a carreira no Shonan Bellmare. 

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shonan Bellmare
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Montedio Yamagata